

Codici 
 IZ – codice vettore IATA di Arkia Israel Airlines
 IZ – codice FIPS 10-4 dell'Iraq
 IZ – codice ISO 3166-2:GT del Dipartimento di Izabal (Guatemala)

Musica 
 IZ – soprannome del cantante hawaiiano Israel Kamakawiwo'ole
 IZ – gruppo musicale sudcoreano

Altro 
 IZ – targa automobilistica del circondario di Steinburg (Germania)
 Iž – nome croato dell'isola dalmata di Eso